Thrill – album di Eleni Mandell del 2000
 Thrill – singolo di Tomoyasu Hotei del 1995
 Thrill – rete televisiva asiatica
 Massima velocità  (Thrill!) – film per la televisione del 1996 diretto da Sam Pillsbury
 Fremiti (Thrill!) – romanzo di Jackie Collins del 1998